Bodeasa se poate referi la:

Bodeasa, Bacău
Bodeasa, Botoșani